Гран-при Великобритании 1954 года (официально VII RAC British Grand Prix) — автогонка, прошедшая 17 июля 1954 года на трассе Сильверстоун, Сильверстоун, Великобритания. Она стала пятой гонкой сезона 1954. Гонку выиграл Хосе Фройлан Гонсалес.

Квалификация 
Поул-позицию завоевал Хуан Мануэль Фанхио из команды Mercedes. Второе и третье места поделили между собой гонщики Ferrari Хосе Фройлан Гонсалес и Майк Хоторн, отстав на секунду от лидера. Команда Maserati не смогли прибыть вовремя для прохождения квалификации и таким образом  Луиджи Виллорези, Альберто Аскари (на правах аренды из Lancia), Онофре Маримон и Роберто Мьерес были вынуждены начинать гонку в последних рядах стартовой решетки.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 1:45
 Аскари, Бера, Фанхио, Гонсалес, Хоторн, Маримон и  Мосс показали одинаковое время быстрого круга - 1:50. Каждый из них получил , или приблизительно 0,14 балла, начисляемого за быстрый круг.
 Дебют в Гран-при: Хорас Гоулд, Клемар Буччи.
 Последний Гран-при: Алан Браун, Питер Уайтхед, Редж Парнелл.

Совместное использование автомобилей
Автомобиль №6: Принц Бира (42 круга), Рон Флокхарт (2 круга).
Автомобиль №32: Луиджи Виллорези (30 кругов), Альберто Аскари (10 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании